Бустурия (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бустурияльдеа-Урдайбай. Занимает площадь 19,63 км². Население — 1762 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 35 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Mapa de Axpe — Busturia
 Fotos de Axpe 
 Busturia en Google Maps
 Web del Ayuntamiento de Busturia 

Муниципалитеты Бискайи